Erida (grč. , Eris), boginja je razdora u grčkoj mitologiji 
 136199 Eris, patuljasti planet, do sada najveće otkriveno tijelo u Kuiperovom pojasu.